

Кирпичне — присілок, Чаїнський район, Томська область

Кирпичне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Кирпичне — Дніпропетровська область, Покровський район
 Кирпичне — Запорізька область, Мелітопольський район

 Кирпичне — колишнє село в Бахмацькому районі Чернігівській області